Демент () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Демент, Айрис (род. 1961) — американская певица и автор-исполнитель.
 Демент, Раиса Ивановна (род. 1941) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.

Другие значения 
 Демент — имя, под которым в некоторых источниках упоминается Дамарх, древнегреческий олимпийский чемпион, считавшийся оборотнем.